Matheus Bissi (ur. 19 marca 1991 w Piracicabie) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnikaa w litewskim klubie FK Panevėžys. Ma także obywatelstwo portugalskie.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 15 czerwca 2021)

Sukcesy

Klubowe

Birkirkara FC 
  Puchar Malty: 2014/2015

FK Panevėžys 
 Puchar Litwy: 2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Bangi Gorżdy
Piłkarze Birkirkary FC
Piłkarze Sławii Sofia
Piłkarze Stumbrasu Kowno
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Al-Muharraq SC
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Piracicabie